ND Gorica is een Sloveense voetbalclub uit Nova Gorica.

De club stond tot 2003 bekend als HIT Gorica maar veranderde dan zijn naam. Gorica doorbrak in 1996 de hegemonie van Olimpija Ljubljana die sinds de onafhankelijkheid alle titels had gewonnen. In 2004 brak de club dan weer de hegemonie van Maribor Branik dat zeven titels op rij haalde. Aansluitend werden de titels van 2005 en 2006 behaald. In 2019 degradeerde de club voor de eerste keer uit de hoogste klasse maar promoveerde in 2020 direct terug.

Erelijst 
 Landskampioen
 1996, 2004, 2005, 2006
 Beker van Slovenië
 Winnaar: 2001, 2014
 Finalist: 2005
 Sloveense Supercup
 1996

Naamsveranderingen
1991 — SAOP Gorica
1993 — HIT Gorica
1994 — HIT Nova Gorica
2003 — ND Gorica

Eindklasseringen vanaf 1992

|}

ND Gorica in Europa 

ND Gorica speelt sinds 1996 in diverse Europese competities. Hieronder staan de competities en in welke seizoenen de club deelnam:
Champions League (3x)
2004/05, 2005/06, 2006/07
Europa League (5x)
2009/10, 2010/11, 2014/15, 2016/17, 2017/18
UEFA Cup (8x)
1996/97, 1997/98, 1999/00, 2000/01, 2001/02, 2002/03, 2004/05, 2007/08
Intertoto Cup (1x)
2008

Bekende (ex-)spelers 

  Floriano Vanzo (2013–2014)
  Tim Matavž (2006–2007)

Trainer-coaches
  Srečko Katanec (1997–1998)
  Nedžad Verlaševic (1999)
  Edin Osmanović (1999–2001)
  Filip Filipovski (2000)
  Tomaž Kavčič (2000–2001)
  Pavel Pinni (2001–2006)
  Darko Milanič (2007–2008)
  Primož Gliha (2008–2009)
  Miran Srebrnič (2009–2010)
  Vladan Mladenovic (2009)
  David Persic (2010–2011)
  Miran Srebrnič (2011–2013)
  Luigi Apolloni (2013–2014)
  Miran Srebrnič (2014–)

Externe links 
 Officiële website